Церковь Святого Григория Просветителя () — армянская апостольская церковь в историческом центре города Бельцы, Молдавия. По некоторым данным ныне функционирует как католическая церковь.

История 
Строительство церкви Святого Григория Просветителя шло с 1910 по 1914 года. Средства были собраны местной армянской общиной. Архитектором стал Александр Леонтьевич Красносельский. Он придумал оригинальный проект, который стал стилизацией средневековой культовой архитектуры Армении. Церковь выполнен из известняка и бутового камня, которые являются традиционными местными материалами. Высота храма составляет 16,8 метра. Церковь имеет гармоничные пропорции, связь с окружающим пейзажем выделяют сооружение среди других архитектурных памятников города. Здание охраняется государством.

Галерея

См. также 
 Список армянских храмов мира
 Список епархий ААЦ

Примечания 

Армянские храмы Молдавии
Армянские храмы XX века
Католические храмы Молдавии
Бельцы
Храмы Святого Григория Просветителя
Григория
История Молдавии